White River kan syfta på:

Kanada 

 White River, Ontario (vattendrag), 
 White River, British Columbia, vattendrag, 
 White River (ort i Kanada, Ontario, Algoma),

Kanada och USA 
  White River, Alaska/Yukon, vattendrag,

USA 

 White River, South Dakota, countyhuvudort, Mellette County, 
 White River (Arkansas–Missouri) – flod